La saison 1947-1948 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. La Staatsliga regroupe les 10 meilleurs clubs de Vienne au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club viennois de deuxième division.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec un point d'avance sur le tenant du titre, le Wacker AC et 6 sur le FK Austria Vienne. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1947 en Autriche
1948 en Autriche